Кирюшкино — название населённых пунктов в России:

 Кирюшкино — село, Фёдоровский район Башкортостана.
 Кирюшкино — село, Бугурусланский район Оренбургской области.
 Кирюшкино — село в Старокулаткинском районе Ульяновской области.

См. также 
 Кирюшкин